Lierna est une commune de la province de Lecco dans la région Lombardie en Italie.
 La chaise Lierna est un meuble.